Бенеил Дариюш (, , ; 6 мая 1989, Гол-Теппе) — ирано-американский боец смешанных боевых искусств ассирийского происхождения, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулом чемпиона Respect in the Cage в лёгком весе.
По состоянию на 24 октября 2022 года занимает 4 строчку официального рейтинга  UFC в лёгком весе.

Биография 
Бенеил Дариюш родился 6 мая 1989 года в городе Гол-Теппе провинции Хамадан, по происхождению является ассирийцем. Впоследствии переехал на постоянное жительство в США. В 2007 году начал серьёзно заниматься бразильским джиу-джитсу, становился чемпионом мира среди синих, пурпурных и коричневых поясов, через пять лет удостоился чёрного пояса, получив его из рук бразильского мастера Ромулу Баррала. Также в течение некоторого времени практиковал тайский бокс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в ноябре 2009 года, своего первого соперника победил по очкам раздельным решением судей. Дрался в различных небольших промоушенах, таких как Respect in the Cage, Samurai Pro Sports, High Fight Rock — во всех случаях неизменно выходил из поединков победителем. В 2013 году завоевал и защитил титул чемпиона Respect in the Cage в лёгкой весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке шесть побед и ни одного поражения, в 2014 году Дариюш привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. В дебютном поединке должен был встретиться с Джейсоном Хайем, но тот отказался от боя из-за проблем с аппендицитом, и вместо него в клетку вышел вернувшийся в организацию ветеран Чарли Бреннеман. Уже в начале первого раунда иранский боец взял под контроль спину Бреннемана и с помощью успешно проведённого удушающего приёма сзади заставил его сдаться.

Первое в профессиональной карьере поражение потерпел в апреле 2014 года, проиграв техническим нокаутом американцу пакистанского происхождения Рамзи Ниджему. В дальнейшем реабилитировался перед своими болельщиками, сделав серию из пяти побед подряд, в том числе победил таких известных бойцов как Тони Мартин, Карлус Диегу Феррейра, Дарон Крюйкшенк, Джим Миллер и Майкл Джонсон, причём в поединке с Крюйкшенком получил награду за лучшее выступление вечера.

Впечатляющая победная серия прервалась в апреле 2016 года, когда во втором раунде поединка с Майклом Кьезой он попался в удушающий приём сзади и вынужден был сдаться. Позже нокаутировал американца Джеймса Вика и единогласным судейским решением победил россиянина Рашида Магомедова, но в марте 2017 года сам оказался в нокауте, пропустив удар коленом в голову от бразильца Эдсона Барбозы.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|22-4-1
|Матеуш Гамрот
|Единогласное решение
|UFC 280
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-4-1
|Тони Фергюсон
|Единогласное решение
|UFC 262
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, Техас
|
|-
|Победа
|align=center|20-4-1
|Карлус Диегу Феррейра
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-4-1
|Скотт Хольцман
|Нокаут (удар рукой с разворота)
|UFC Fight Night: Льюис vs. Олейник
|
|align=center|1
|align=center|4:38
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-4-1
|Драккар Клозе
|Нокаут (удар рукой)
|UFC 248
|
|align=center|2
|align=center|1:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
|Фрэнк Камачо
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Maia vs. Askren
|
|align=center|1
|align=center|2:02
|Сингапур
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
|Дрю Добер
|Сдача (рычаг локтя треугольником)
|UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos
|
|align=center|2
|align=center|4:41
|Уичито, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
|Тиагу Мойзес
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodríguez
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Денвер, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4-1
|Александр Эрнандес
|KO (удар рукой)
|UFC 222
|
|align=center|1
|align=center|0:42
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Ничья
|align=center|14-3-1
|Эван Данэм
|Решение большинства
|UFC 216
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Эдсон Барбоза
|KO (летучее колено)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum
|
|align=center|2
|align=center|3:35
|Форталеза, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Рашид Магомедов
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Мехико, Мексика
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
|Джеймс Вик
|KO (удар рукой)
|UFC 199
|
|align=center|1
|align=center|4:16
|Инглвуд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2
|Майкл Кьеза
| Сдача (удушение сзади)
|UFC on Fox: Teixeira vs. Evans
|
|align=center|2
|align=center|1:20
|Тампа, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Майкл Джонсон
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нашвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Джим Миллер
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Machida vs. Rockhold
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Дарон Крюйкшенк
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 185
|
|align=center|2
|align=center|2:48
|Даллас, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Карлус Диегу Феррейра
|Единогласное решение
|UFC 179
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Тони Мартин
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos
|
|align=center|2
|align=center|3:38
|Талса, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-1
|Рамзи Ниджем
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Nogueira vs. Nelson
|
|align=center|1
|align=center|4:20
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Чарли Беннеман
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Philippou
|
|align=center| 1
|align=center| 1:45
|Далут, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Джейсон Мидерс
|KO (удар рукой)
|Respect in the Cage
|
|align=center|2
|align=center|4:03
|Помона, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Трейс Грэй
|Сдача (рычаг локтя)
|Respect in the Cage
|
|align=center|1
|align=center|0:36
|Помона, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Жилберту дус Сантус
|TKO (остановлен врачом)
|High Fight Rock 2
|
|align=center|1
|align=center|4:03
|Гояния, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Доминик Гутьеррес
|Сдача (удушение сзади)
|Samurai Pro Sports
|
|align=center|1
|align=center|1:16
|Калвер-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Вонс Биджерано
|Сдача (удушение сзади)
|Respect in the Cage
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Помона, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Джордан Беттс
|Раздельное решение
|Respect in the Cage 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Помона, США
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств Ирана